Desm. kan som auktorsförkortning betyda:

 John Baptiste Henri Joseph Desmazières
 Jean Baptiste Desmazières

Robotskapade auktorsförkortningar